Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2008 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 25 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

La compétition est remportée par Ana Ivanović qui bat Dinara Safina en finale.

Faits marquants 
Forfaits de Justine Henin (retraite), Tatiana Golovin ( mondiale, blessure à la hanche et appendicite), Sania Mirza ( mondiale, blessée au poignet droit), Eléni Daniilídou, Li Na, Tatjana Malek, Lindsay Davenport, Daniela Hantuchová (raisons personnelles). Elles sont remplacées par l'Italienne Maria Elena Camerin, l'Ukrainienne Yuliana Fedak, l'Americaine Vania King, la Russe Ekaterina Bychkova, la Croate Sanda Mamić, l'Allemagne Sandra Klösel, la Taïwanaise Hsieh Su-wei et la Roumaine Monica Niculescu.

Ana Ivanović bat Dinara Safina en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jelena Janković et Svetlana Kuznetsova.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2008
France Simple dames
Tennis en France en 2008
Tennis en mai 2008
Tennis en juin 2008